Ferrari Challenge – campionato monomarca automobilistico

Autovetture 
 Ferrari 348 Challenge – autovettura da competizione
 Ferrari F355 Challenge – autovettura
 Ferrari 360 Challenge Stradale – autovettura
 Ferrari F430 Challenge – autovettura da competizione
 Ferrari 458 Challenge – autovettura
 Ferrari 458 Challenge EVO – autovettura da competizione
 Ferrari 488 Challenge – autovettura
 Ferrari 488 Challenge EVO – autovettura

Altri 
 Ferrari F355 Challenge – simulatore di guida
 Ferrari Challenge: Trofeo Pirelli – videogioco